Натуральне число 1656
 1656 рік до нашої ери
 1656 рік нашої ери